Salesses est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Salesses, ancienne commune française, aujourd’hui hameau de la commune de Flayat dans le département de la Creuse, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Eugène Salesses (1858-1931), ingénieur, administrateur colonial et explorateur français ;
 Gérard Salesses (1949-), compositeur, arrangeur musical, orchestrateur et chef d'orchestre français ;
  (), écrivain coréen et américain.

Patronyme français
Ancienne commune dans la Creuse